Schima steht für:

 Schima, Pflanzengattung aus der Familie der Teestrauchgewächse
 Schima (Gewand), Ordenstracht in der orthodoxen Kirche
 den deutschen Namen von Žim, Gemeinde in Tschechien

Schima ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Schima, deutsche Leichtathletin
 Karl Schima (1862–1940), österreichischer Entomologe

Siehe auch:
 Shima
 Šíma